Sergio Martínez, né le  à Albacete (Espagne), est un matador espagnol.

Présentation

Carrière
 Débuts en public : Casas de Lázaro (Espagne, province d'Albacete) le  aux côtés de Pedro González et Frank Evans. Novillos de la ganadería de Tomás Sánchez Cajo.
 Débuts en novillada avec picadors : Albacete le  aux côtés de El Cid et Abraham Barragán. Novillos de la ganadería de Carriquiri.
 Présentation à Madrid :  aux côtés de Guillermo Marín et José Luis Triviño. Novillos de la ganadería de Valdefresno.
 Alternative : Albacete le . Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Manuel Amador. Taureaux de la ganadería de Los Bayones.
 Confirmation d’alternative à Madrid : . Parrain, Luis Miguel Encabo ; témoin, Jesús Millán. Taureaux de la ganadería de Gavira.

Voir aussi

Article connexe 
 Liste de matadors

Torero de Castille-La Manche
Alternative à Albacete
Naissance en septembre 1979
Naissance à Albacete